Глава аппарата Белого дома, руководитель аппарата Белого дома () — старший помощник президента США и глава Исполнительного офиса Президента США.

С 20 января до 27 июля 2017 года этот пост занимал Райнс Прибус, который сменил Дениса Макдоноу. 31 июля пост главы администрации президента занял министр внутренней безопасности из кабинета Трампа Джон Келли, который оставил этот пост 2 января 2019 года.

История 
Обязанности главы аппарата Белого дома варьировались от одной администрации к другой. Тем не менее, глава администрации отвечает за надзор за действиями сотрудников Белого дома, управление графиком президента и решает, кто имеет право на встречу с президентом.

Первоначально обязанности, сейчас выполняемые главой аппарата Белого дома, выполнялись личными . Эта должность доверялась наиболее важным советникам — таким, как Джордж Кортелью, , и  при президентах Теодоре Рузвельте, Вудро Вильсоне и Франклине Делано Рузвельте соответственно.

Состав аппарата 

 Директор по коммуникациям Белого дома

Полномочия 
Глава аппарата Белого дома выполняет как управленческие функции, так и выступает в качестве консультанта. В общих чертах, в его обязанности входит:
 назначение на ключевые должности Администрации Президента США и руководство администрацией
 переговоры с Конгрессом, представителями исполнительной власти и прочими политиками относительно планов встреч президента
 отслеживание потоков информации
 контроль за приёмами в Овальном кабинете

Главы аппарата Белого дома

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Исполнительный офис президента США
Государственное устройство США